Lac Désert peut se référer à:

Toponymes

Lac Désert (Lanaudière), Québec, 
Lac Désert (Laurentides), Québec, 
Lac Désert (Outaouais), Québec, 
 Lac Désert (Mauricie), Québec,